Bing – wyszukiwarka internetowa
 Bing – brytyjski serial animowany
 Herman Bing – niemiecki aktor i komik
 Robert Bing – niemiecko-szwajcarski neurolog
 Dave Bing – amerykański koszykarz
 Monica Geller-Bing – fikcyjna postać
 Chandler Bing – fikcyjna postać
 Bada Bing – jest fikcyjnym barem go-go
 Wawrzyniec Wang Bing – święty Kościoła katolickiego
 Bing Bang (Time to Dance) – singlowa wersja piosenki
 Bing – jaskinia w Niemczech
 Bing Crosby – amerykański piosenkarz i aktor